Miejscowości w USA:
 Netawaka – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Jackson
Gminy w USA:
 Netawaka (ang. Netawaka Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Jackson